La Unión – miasto w Chile
 La Unión – miasto w Gwatemali
 La Unión – miasto w Hiszpanii
 La Unión – miasto i gmina w Hondurasie
 La Unión – miasto w Kolumbii, w departamencie Antioquia
 La Unión – gmina w Kolumbii, w departamencie Valle del Cauca
 La Unión – gmina w Kolumbii, w departamencie Nariño
 La Unión – gmina w Kolumbii, w departamencie Sucre
 La Unión – miasto w Peru
 La Unión – miasto w Salwadorze
 La Unión – departament Salwadoru

Zobacz też:
 La Union